Vitelli, plurale di Vitello
 Vitelli, famiglia italiana è stata la dinastia più importante di Città di Castello. Assunsero la Signoria della città nel XV e XVI secolo
 Alessandro Vitelli, condottiero italiano
 Camillo Vitelli, condottiero e cavaliere italiano
 Chiappino Vitelli, condottiero e cavaliere italiano
 Giulio Vitelli, vescovo e condottiero italiano
 Niccolò Vitelli, condottiero italiano
 Paolo Vitelli, condottiero e cavaliere italiano
 Paolo II Vitelli, condottiero e cavaliere italiano
 Vitello Vitelli, condottiero e cavaliere italiano
 Vitellozzo Vitelli, condottiero e politico italiano

 Francesco Vitelli, religioso e arcivescovo cattolico italiano
 Girolamo Vitelli, filologo, grecista e papirologo italiano
 Greta Vitelli, karateka italiana
 Omar Vitelli, doppiatore italiano
 Paolo Vitelli (imprenditore), imprenditore e politico italiano
 Vitellozzo Vitelli (cardinale), cardinal e vescovo cattolico italiano

 Apollonia Vitelli-Corleone, personaggio del romanzo di Mario Puzo Il padrino e del film omonimo

Palazzo 
 Palazzo Vitelli